Asadābād (persiska: Asadābād-e Rahnamā, اسد آباد, اسد آباد رهنما) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Kerman, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Teheran. Asadābād ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Asadābād är platt. Den högsta punkten i närheten är Tall-e Nak,  meter över havet,  km sydväst om Asadābād. Runt Asadābād är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gītīābād,  km sydost om Asadābād. Trakten runt Asadābād är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kerman (provins)